Dans la mythologie grecque, Alcée (en grec ancien , en latin Alcaeus), fils de Persée et d'Andromède, est roi de Tirynthe.

Généalogie 
Généalogie d'Alcée selon le pseudo-Apollodore :

De son union avec Astydamie, fille de Pélops, naissent Amphitryon et Anaxo ; cette dernière épouse Électryon.
Alcée est le grand-père d'Alcmène et, par là, le bisaïeul d'Héraclès, qui tient de lui son premier nom : Alcide.

Notes 

Roi de Tirynthe